

Паркерсбург — місто, штат Айова
 Паркерсбург — місто, штат Західна Вірджинія
 Паркерсбург — селище, штат Іллінойс